Сири́йско-туркме́нские диалекты — диалекты сирийских туркмен, образующие особую диалектную зону в составе огузской группы тюркских языков. Распространены в Северной Сирии.

Сведения 

Являются продолжением анатолийских диалектов турецкого языка. Существуют также оценки их как азербайджанских или туркменских диалектов, поскольку среди проживающих в Сирии туркоманов есть как анатолийские турки, оставшиеся со времён османского правления, так и оставшиеся со времён мамлюкского правления азербайджанцы, также существует небольшая диаспора непосредственно туркменов.

Подробные сведения о сирийско-туркменских диалектах относительно их грамматических, фонетических и лексических особенностей и числа их носителей отсутствуют.

В 1927 году тюрколог А. Н. Самойлович в посвященной тюркским числительным статье «Турецкие числительные количественные и обзор попыток их толкования» упоминает в качестве признака, отличающего диалекты «туркменов Северной Сирии» (туркоманов?), сохранение исходной формы для числительных '80' (sekizen) и '90' (dokuzan) (восстановление?) — в остальных огузских употребляются формы вроде seksen и соответственно doksan. Самойлович в свою очередь отсылает к свидетельству М. А. Казем-бека в книге «Общая грамматика» (стр. 98) и Хартманна.

В «Этимологическом словаре» Э. В. Севортяна упоминаются формы segzen, sekizen и даже sekizon; диалекты, содержащие такие формы, описываются как турецкие (Шанлыурфа).

Данные словаря Турецкого лингвистического общества подтверждают наличие разнообразных форм числительных 60 и 70 в собственно турецких диалектах, более того, отмечаются ослабление в конце слов ş > j в различных регионах: beş '5' > bej, béj, taş 'камень' > taj (что нуждается в пояснениях, поскольку ожидаемых примеров на аналогичное интервокальное изменение нет), разнообразные формы для числительных 8 и 9, нетривиальная форма для числительного 30 и многообразие форм по диалектам, озвончение начального s- > z-: sopa > zopa, что имеет параллели в азербайджанском.

На основании приведенных фактов можно видеть, что сирийско-туркменские диалекты действительно примыкают к анатолийским диалектам турецкого языка. Однако, частично анатолийские диалекты в восточном и северном регионах представляют собой переходный от турецкого к азербайджанскому тип речи.

См. также 
 Турки в Сирии
 Туркоманы

Литература 
 Самойлович А. Н. Турецкие числительные количественные и обзор попыток их толкования // Языковедные проблемы по числительным. 1. Сборник статей. Л.: Институт литературы и языков Запада и Востока при Ленинградском гос. ун-те, 1927. С. 135—156.
 Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». М.: Восточная литература РАН, 2003. (446 страниц)

Ссылки 
 Türk Dil Kurumu

Примечания 

Огузские языки
Языки Сирии